Соревнования среди мужчин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Куршевель, Франция. Старт соревнований в супергиганте у мужчин был назначен на 11:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками. Австрия выстаивла пять спортсменов, так как на трассу вышел действующий чемпион мира Винцент Крихмайр.

Всего в стартовом листе значилось 56 горнолыжников из 23 государств.

Чемпион мира 2021 года в супергиганте Винцент Крихмайр, занимавший третье место в зачёте данной дисциплины в Кубке мира, показал на этот раз только 12-е время. Ещё два бывших чемпиона мира в супергиганте вышли на старт: чемпион 2017 года Доминик Парис не сумел финишировать, а чемпион 2011 года 38-летний Кристоф Иннерхофер, для которого этот чемпионат мира стал 8-м в карьере, показал 20-й результат.

Чемпионом мира впервые в карьере стал канадский горнолыжник Джеймс Кроуфорд, который не был основным фаворитом и преподнёс своим результатом большой сюрприз многим специалистам. Кроуфорд никогда не побеждал на этапах Кубка мира, а в супергиганте единственный раз попадал в тройку лучших в марте 2022 года в Норвегии. Кроуфорд стал вторым в истории канадцем, выигравшим супергигант на чемпионате мира, после Эрика Гэя в 2017 году.

Второе время, уступив чемпиону всего 0,01 сек, показал один из лидеров сезона норвежец Александер Омодт Кильде, для него это серебро стало также первой медалью чемпионатов мира. Бронзовая медаль, как и в 2021 году, досталась французу Алексису Пентюро. Он стал 10-м мужчиной-горнолыжником в истории, завоевавшим суммарно не менее 8 медалей на чемпионатах мира. Лидер Кубка мира в общем зачёте и зачёте супергиганта Марко Одерматт, выигравший два последних супергиганта перед стартом чемпионата мира, показал 4-е время.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Супергигант